Алексей Маклаков: Маклаков, Алексей Константинович (род. 1961) — российский актёр.
 Маклаков, Алексей Николаевич, (1837—1895) — потомственный дворянин Московской губернии, профессор МГУ, офтальмолог.
 Маклаков, Алексей Алексеевич (1872—1918) — профессор Московского университета, офтальмолог, директор глазной университетской клиники.
 Маклаков, Алексей Юрьевич (род. 1966) — российский монтажёр.